Dermuth ist der Familienname folgender Personen
 Otto Dermuth, österreichischer Kommunalpolitiker (ÖVP) und Unternehmer.
 Walter Dermuth, österreichischer Kommunalpolitiker (ÖVP), Unternehmer und Präsident der Kärntner Messen.